Alberico Barbiano di Belgiojoso – scrittore e militare italiano
 Antonia Barbiano di Belgiojoso – scrittrice e mecenate italiana
 Antonio Barbiano di Belgiojoso – nobile e militare italiano
 Carlo Barbiano di Belgiojoso – politico italiano
 Emilio Barbiano di Belgiojoso-Este – dirigente sportivo italiano
 Giovanni Barbiano di Belgiojoso – nobile e militare italiano
 Lodovico Barbiano di Belgiojoso – architetto, designer e accademico italiano
 Ludovico Barbiano di Belgiojoso – militare e diplomatico italiano